Николай Сивцов:
 Сивцов, Николай Степанович (1917—1943) — лётчик-ас, старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сивцов, Николай Филиппович (1942—?) — украинский политик, народный депутат Украины.